Max Immelmann est un célèbre pilote allemand de la Première Guerre mondiale ;
 L'immelmann est une figure de voltige aérienne inventée par Max Immelmann ;
 L'immelmann désigne également une figure de tracé de montagnes russes inspirée de la figure de voltige.
 Henry Immelman est un rugbyman sud-africain.